"The Half brothers" es un cuento escrito por Elizabeth Gaskell. Publicado en 1859''.

Sinopsis
La Historia ocurre en Cumberland, Alemania en el S. XIX.  El cuento nos narra una historia en primera persona desde la perspectiva de un joven. Comienza a contarnos la historia a través de lo que su tía Fanny le ha dicho y lo que sus experiencias le han brindado.

Todo comienza cuando su madre, Helen, se casa con un hombre de 21 años a los 17 años, pero no logra tener gran felicidad porque su esposo muere 3 años después de casarse y la deja sola con un bebé. Su esposo tenía una granja que rentaba para poder vivir, pero cuando murió, la granja quedó a cargo de Helen por 4 años más. Por más que esto pudiera ser bueno, no lo fue, porque la granja la tenía en muy mal estado con más de la mitad del ganado muerto o vendido, el dinero no le alcanzaba para mantener bien a su hijo y tenía una pequeña en camino. Por la situación que pasaba Helen, su hermana Fanny se fue a vivir con ella para tratar de ayudarla, pero la desgracia en la que vivía Helen se haría más grande por la muerte de su pequeña hija. Aún le quedaba ser fuerte por su primer hijo Gregory.

Para poder mantenerse, Helen y Fanny comenzaron a trabajar haciendo cosidos finos, pero la mala suerte siguió en la vida de Helen y la vista comenzó a fallarle por lo que no pudo seguir con ese trabajo y seguir ganando dinero.

Pero un día su suerte cambia y un soltero dueño de una gran granja llamado William Preston se hace presente en la vida de Helen. Este se convierte en su pretendiente con la intención de casarse con ella y le promete también cuidar de su hijo Gregory, su hermana le dice que acepte casarse con él ya que le estaba ofreciendo estabilidad y seguridad para su hijo.

Tras casarse, no le tomó mucho tiempo a Preston darse cuenta de que el amor de su esposa no le pertenecía a nadie más que a su hijo Gregory. Después del nacimiento del hijo de Preston y su esposa, nos damos cuenta que el hijo de William y Helen es el narrador de la historia, pero su nombre nunca se menciona.

Helen muere con la última petición de ver a sus dos hijos tomados de la mano a su lado. Pronto, el hijo menor se vuelve el objeto de amor de su padre, el predilecto para ser cuidado por su tía Fanny y el “pequeño señor de la casa” para los empleados domésticos. Mientras que Gregory era el hijo no deseado, objeto de burla de todos los que vivían y estaban ahí.

A partir de ese entonces, los hijos se convierten en los encargados de hacer labores para el señor Preston. Llega un día en que el hijo menor termina los deberes encargados por su padre y decide regresar a su casa por su cuenta sin saber qué camino seguir. La nieve y el clima helado estaban comemzando a ser más fuertes y no puede encontrar su camino. Su única esperanza para llegar es su hermano Gregory o alguien que aparezca en el camino y se apiade de él.

Personajes

Helen
Al comienzo de la historia es un personaje joven el cual se desarrolla a la par que su matrimonio. Se describe como una mujer bonita y de buenos modales la cual termina enamorada de alguien 3 años más mayor que ella. Se casa y tiene dos hijos con él. Es una mujer dedicada a sus hijos y en algunas ocasiones a su nuevo marido, ella busca solo ser feliz y estar tranquila.

Lassie
Es la segunda hija de Helen y su primer esposo. Se describe como una niña tierna, pequeña y pálida.

Gregory
Primer hijo de Helen y su primer marido. Es un niño que comienza siendo el interés principal de su madre y antagonista del segundo esposo por haberse apropiado del amor de su madre. Es descrito como un niño y posteriormente un joven de 19 años torpe, extraño y desgarbado.

Tía Fanny
Es la hermana mayor de Helen quien vela por los intereses de su hermana y por el cuidado de sus hijos.Tras el fallecimiento de su hermana se va a vivir con su viudo para cuidar a sus hijos.

William Preston
Segundo esposo de Helen, es visto como un soltero elegible el cual es dueño de una gran granja y buen cristiano al hacerse cargo de una viuda y su hijo.

Lassie
Es la perrita con pelaje blanco de Gregory y usa el nombre de su hermana. Es distraída pero fiel.

Referencias
https://ebooks.adelaide.edu.au/g/gaskell/elizabeth/brothers/ 

Obras de Elizabeth Gaskell